Qalilik bezeichnet:
 Qalilik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qalilik (Insel, Iperaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qalilik (Insel, Karrat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qalilik (Insel, Nunannguit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland